

Bande dessinée 
 Timecop est un comic américain édité par Dark Horse Comics.

Cinéma 
 Timecop est un film américain réalisé par Peter Hyams, sorti en 1994 ;
 Timecop 2 : La Décision de Berlin (Timecop: The Berlin Decision) est un film américain réalisé par Steve Boyum, sorti en 2003.

Jeu vidéo 
 Timecop est un jeu vidéo sorti en 1995.

Série télévisée 
 Timecop est une série télévisée américaine diffusée en 1997, spin-off du film de 1994.